Personen
 Paulus Verschuur (1606-1667), Nederlands bestuurder
 Rita Verschuur (1935), Nederlands schrijfster
 Timotheus Josephus Verschuur (1886-1945), Nederlands journalist en politicus
 Wim Bos Verschuur (1904-1985), Surinaams schrijver en politicus
 Wouterus Verschuur (1812-1874), Nederlands kunstschilder

 Fictief figuur
 Anouk Verschuur, personage uit de televisieserie Gooische Vrouwen

Zie ook
 Van Ketwich Verschuur, Nederlands geslacht
 Verschuuren (doorverwijspagina)
 Verschuren (doorverwijspagina)
 Verschure (doorverwijspagina)